— японская телезвезда, актриса, фигуристка.

Биография 
Родилась в 2004 году.

Дебютировала в мире шоу-бизнеса в 2010 году как актриса в телевизионных рекламных роликах. Также сыграла несколько небольших ролей в дорамах.

Слава пришла к ней в 2011 году с ролью Кии Асуды в дораме  на NTV. В среднем этот сериал собирал долю аудитории в 25,2 % и считается самой популярной дорамой того года.

Семья 
Её старшая сестра Марин Хонда — тоже фигуристка, чемпионка мира среди юниоров 2016 года.

Также фигуристка её самая младшая сестра Сара. А старший брат , тоже фигурист, в январе 2017 года стал вторым на чемпионате Японии по фигурному катанию среди учащихся старшей школы.

Фильмография

Дорамы 
 Wataru Seken wa Oni Bakari (2011, TBS) — Мари
 Sayonara Bokutachi no Youchien (2011, NTV) — Микото Мотида
 Marumo no Okite (2011, CX, эп. 3—10) — Манами Эндо
 Ikemen desu ne (2011, TBS, эп. 1)
 Kaseifu no Mita (2011, NTV) — Кии Асуда
 Kodomo Keisatsu (2012, TBS) — Майко Хяси
 Summer Rescue (2012, TBS) — Момока Хирахара
 Kodomo Keishi (2013,TBS)
  (25 декабря 2013, TV Aichi)
 Jui-san Jikendesuyo (2014, YTV, эп. 1, 5) — Аои Асано
 Keibuho Sugiyama Shintaro (2015, TBS) — Михару Сугияма
и др.

Кинофильмы 
 Gantz: Perfect Answer (2011)
 Kiiroi Zou (2012)
 Popura no Aki (2015) — Тиаки Хосино
 Haha to Kuraseba (2015) — Тамико

Дубляж на японский язык 
 Большой и добрый великан (2016) — Софи (роль играет Руби Барнхилл)

Примечания

Ссылки 
 Профиль Мию Хонды на сайте Beamie
 

Фигуристы Японии